Американский буффало (), также Золотой буффало () — золотая монета высшей пробы из 24-каратного золота (99,99 %), выпускаемая в США c 2006 года как инвестиционная монета, так и для коллекционеров (в качестве пруф). Монета получила своё прозвище от американского бизона, изображаемого на реверсе. Это был первый случай, когда правительство Соединённых Штатов отчеканило монеты для населения из 24-каратного золота (99,99 % чистого золота). Монета имеет законное платёжное (номинальное) значение в долларах США. Из-за сочетания популярности монеты и огромного роста цены на золото с момента выпуска, её стоимость значительно увеличилась всего за несколько лет.

Первоначальная цена монеты качества пруф Монетного двора США в 2006 году составляла 800 долларов. В 2007 году монета стоила уже 899,95 долларов США, в 2009 году — 1 410 долларов США, и 2 010 долларов США в 2011 году.

Американский буффало как инвестиционная монета выпускается в США наряду с инвестиционной монетой «Американский золотой орёл», которая имеет то же золотое содержание, но более низкую пробу (91,7 %). Американский буффало был разработан для удовлетворения спроса со стороны инвесторов, ориентированных на высокие пробы золота, и является прямым конкурентом инвестиционной монеты «Канадский золотой кленовый лист».

Оформление монеты практически полностью повторяет пять центов с изображением индейца, дизайн которой был разработан выдающимся американским скульптором Джеймсом Фрейзером.

В дополнение к требованию начать серию президентских долларовых монет в 2007 году и изменить дизайн цента в 2009 году, Закон о президентских монетах в 1 доллар от 2005 года предписал производство инвестиционной монеты из 24-каратного золота весом в одну унцию с номинальной стоимостью 50 долларов и тиражом до 300 000 монет.

Характеристики 
Драгоценный металл — золото.
Масса драгоценного металла — 1 тройская унция (есть исключения: 1/2, 1/4, 1/10 тройской унции — в выпуске 2008).
Номинал — 50 долларов США (1 тройская унция).
Чистота драгоценного металла — 99,99 %.
Качество чеканки — бриллиант-анциркулейтед/пруф.
Аверс — голова индейца и год выпуска.
Реверс — американский бизон, номинал в долларах США.

На монетах в качестве пруф (тиражи для коллекционеров) слева от головы индейца присутствует клеймо  в виде буквы W.

В 2013 году для коллекционеров выпущена серия монет в исполнении «реверс-пруф», посвященная столетию дизайна монеты «Американский Буффало».

Выпуск по годам 
В таблице приведены тиражи инвестиционных монет (Bullion) и монет качества пруф (Proof).

* Указан суммарный тираж в качестве «пруф» по всем номиналам
** Включая  монет, выпущенных в исполнении «реверс-пруф»

Примечания 

Золотые монеты
Инвестиционные монеты
Монеты США